Kyle Brown (skeletonracer), Amerikaans skeletonracer
 Kyle Brown (footballspeler), Amerikaans footballspeler
 Kyle Brown (voetballer), Amerikaans voetballer
 Kyle Brown (rugbyspeler), Zuid-Amerikaans rugby union speler